Purple:

 Purple — альбом американського рок-гурту Stone Temple Pilots.
 Purple — пісня з альбому Fake Chemical State.

Див. також 
 Пурпуровий